Kramer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Andreas Kramer (född 1997), svensk  medeldistanslöpare
 Anna Kramer (1896–1987), svensk konstnär
 Anna Kramer (hotelldirektör) (1836–1921), tysk-svensk hotelldirektör
 Brian Kramer (född 1963), amerikansk-svensk bluesmusiker
 Christoph Kramer (född 1991), tysk fotbollsspelare
 Clare Kramer (född 1974), amerikansk skådespelare
 Eddie Kramer (född 1942), amerikansk musikproducent
 Emil Kramer (1979–2009), svensk speedwayförare
 Eric Allan Kramer (född 1962), amerikansk skådespelare
 Fritz Kramer (1831–1893), tysk-svensk hotelldirektör
 Hilde Kramer (född 1960), norsk illustratör
 Jack Kramer (1921–2009), amerikansk tennisspelare
 Jana Kramer (född 1983), amierikansk skådespelare och countrysångerska
 Joey Kramer (född 1950), amerikansk trumslagare
 Josef Kramer (1906–1945), tysk SS-officer
 Jules Henri Kramer (1827–1910), schweizisk översättare, verksam i Stockholm
 Larry Kramer (1935–2020), amerikansk dramatiker och författare
 Mauritius Kramer (1646–1702), dansk psalmförfattare

Se även
 Cramer, efternamn

Efternamn